Вейкко Иоганнес Хуовинен (; ) — финский .

Биография 
Родился 7 мая 1927 года в Симо, в Лапландии. Учился в Высшей школе в Каяани, но прервал обучение из-за мобилизации 1944 года. Участвовал в качестве добровольца-зенитчика на заключительных этапах Советско-финской войны (1941—1944).

В 1946 году продолжил учёбу в Хельсинкском университете, получил квалификацию лесовода на Факультете сельского хозяйства и лесоводства университета (1952). Работал лесником с 1953 по 1956 год.

Умер 4 октября 2009 года в Соткамо от рака поджелудочной железы.

Творчество 
Дебютировал в литературе, сочиняя рассказы для газет. В Вуокатти им был издан сборник рассказов «Мышь» (1950), его первая работа в качестве писателя. Помимо литературного творчества, также работал редактором книг и автором текстов для иллюстрированных произведений.

Прозаика называют продолжателем традиций знаменитых финских писателей Йоэля Лехтонена и Илмари Кианто, а также «финским Чеховым».

Считается одним из самых популярных прозаиков Финляндии 1950—1960-х годов. Автор 37 книг, большинство из которых пропитано своеобразным «чёрным юмором» (в том числе на политические темы). Произведения автора отличают хорошее чувство юмора и оригинальный стиль. В его работах большое внимание уделяется описанию природы и жизни простого финского народа.

Наиболее известные романы и сборники рассказов писателя: «Мыслитель из Хавукка-ахо», «Мышь», «Хапуги», «Зимний турист», «Свободные отношения», «Собачий цирюльник», «Министр по делам окружающей среды» и «Преподаватель математики».

Избранные произведения 

 Hirri, novelleja suurista metsistä, WSOY 1950
 Havukka-ahon ajattelija, WSOY 1952
 Ihmisten puheet, WSOY 1955
 Rauhanpiippu, WSOY 1956
 Hamsterit, WSOY 1957
 Siintävät vuoret, WSOY 1959
 Konstan Pylkkerö, WSOY 1961
 Kylän koirat, WSOY 1962
 Kuikka, WSOY 1963
 Talvituristi, WSOY 1965
 Lemmikkieläin. Fantasia ihmisistäni, WSOY 1966
 Lyhyet erikoiset, WSOY 1967
 Pohjoiset erätarinat, WSOY 1967
 Mikäpä tässä, WSOY 1969
 Tapion tarhat. Metsäpoliittista tarkastelua, Otava 1969
 Lampaansyöjät. Suomalainen reippailutarina, WSOY 1970
 Veitikka|Veitikka — A. Hitlerin elämä ja teot, WSOY 1971
 Rasvamaksa, WSOY 1973
 Pylkkäs Konsta mehtäämässä ja muita erätarinoita, Otava 1975
 Humusavotta. Kirjailijan päiväkirja 1974 — 75, Otava 1976
 Kainuun kuvia, kuvat Jorma Komulainen, Helsinki 1976
 Ronttosaurus, novelleja, Otava 1976
 Lentsu. Kertomus suomalaisten räkätaudista, Otava 1978
 Koirankynnen leikkaaja, Otava 1980
 Suomen saloilla. Kertomuksia ja perimätietoa savotoilta ja uittopurojen varsilta, Helsinki 1981
 Ympäristöministeri. Ekotarinoita, Otava 1982
 Puukansan tarina, Otava 1984
 Seitsemän sinisen takana, Otava 1986
 Matikanopettaja. Littlejuttuja eri aihelmista, Otava 1986
 Joe-setä — Aikalaisen kertomuksia Josef Stalinista, WSOY 1988
 Kasinomies Tom, Otava 1990
 Kukuskat, WSOY 1993
 Pietari Suuri hatun polki, WSOY 1995
 Porsaan paperit, eläinaiheiset erikoiset, WSOY 1999
 Sinisilmäinen ohjus, WSOY 2003
 Kolme viiksiniekkaa, mahtimiestrilogia, WSOY 2003
 Konsta Pylkkänen etsii kortteeria, WSOY 2004

Произведения автора неоднократно экранизировались. Последний раз в 2010 году.
 Поглотитель овечек (1972), реж. Сеппо Гуунонен
 Hamsterit (MTV 1982), реж. Паули Виртонен
 Lentsu (MTV 1990), реж. Паули Виртонен
 Собачий когтерез (2004) реж. Маркку Пёлёнен (фильм удостоен кинопремии «Юсси» в пяти номинациях: лучший фильм, режиссура, главная мужская роль, сценарий и кинооператорская сьёмка)
 Мыслитель из Гавукка-аго (Havukka-ahon ajattelija, 2010), реж. Карри Вяонянен

Награды 
 Государственная премия по литературе (1953, 1967, 1981)
 премия им. Алексиса Киви (1970)
 В 1999 году за заслуги перед финской литературой ему было присвоено звание почётного профессора.
 премия Юсси (в пяти категориях, включая лучший фильм, лучшую мужскую роль и лучшую режиссуру, 2005)
 Pro Finlandia (1969)

Примечания

Ссылки 
 Veikko Huovinen
 Huovinen, Veikko

Финские писатели
Юмористы Финляндии
Участники советско-финской войны (1941—1944)
Умершие от рака поджелудочной железы